Бундеста́г — высший представительный орган.

 Бундестаг — однопалатный парламент Германии.
 Бундестаг — парламент Германского союза.
 Бундестаг — главный орган Германского футбольного союза.
 Бундестаг () — станция метро в Берлине.